Satuba kan syfta på:

Brasilien 

 Satuba (kommun), Alagoas, 
 Satuba (ort), Alagoas,